La rue des Docteurs Augusta et Jules Déjerine est une voie du  de Paris, en France.

Situation et accès 
La rue des Docteurs Augusta et Jules Déjerine est une voie publique située dans le  de Paris. Elle débute au 7, avenue de la Porte-de-Montreuil et se termine rue Eugène-Reisz.

Origine du nom 
Elle tient son nom des docteurs Jules Dejerine (1849-1917) et  Augusta Dejerine née Klumpke, sa femme, (1859-1927) qui travailla avec lui. Il est à noter que le nom de ces médecins est orthographié habituellement sans accent.

Historique 
La rue a été ouverte et a pris la dénomination de «rue des Docteurs Déjerine » par un arrêté du .

Par délibération du Conseil de Paris en date du  elle prend le nom de rue des Docteurs Augusta et Jules Dejerine.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des voies du  arrondissement de Paris

Docteurs-Dejerine
Augusta-Dejerine
Jules-Dejerine